Dimitrowgrad – miasto w Bułgarii
 Dimitrowgrad – miasto w Rosji
 Dimitrovgrad – miasto w Serbii, zamieszkane przez bułgarską większość